Кутар () — муніципалітет в Іспанії, у складі автономної спільноти Андалусія, у провінції Малага.
 Рауль Кутар (;  16 вересня 1924, Париж, Франція) — французький кінооператор і режисер.